Noh (India), een archeologische site in India
 No-spel, een klassiek Japans muzikaal drama